Klöppel steht für:

 den in einer Glocke frei schwingenden Teil, der beim Anschlagen den Ton auslöst, siehe Glockenklöppel
 regional die Schlägel (Musik) zum Spielen des älplerischen Hackbretts und des ungarischen Cymbal
 den beim Klöppeln verwendeten Garnträger (Spule)
 den Spulenträger einer Flechtmaschine
 Knüpfel, Klopfholz, ein Holzhammer in der Stein- und Holzbearbeitung
 Schlägel, Streitkolben, eine bäuerliche Schlagwaffe

Klöppel ist der Name folgender Personen:
 Günter Klöppel (* 1941), deutscher Mediziner
 Kurt Klöppel (1901–1985), deutscher Bauingenieur
 Jutta Klöppel (1931–2019), deutsche Schauspielerin
 Victor Klöppel (1936–2020), Schweizer Petrograph
 Renate Klöppel (* 1948), deutsche Autorin
 Peter Kloeppel (* 1958), deutscher Fernsehmoderator
 Roger Klöppel (* 1965), deutscher Journalist, Medienunternehmer, Publizist und Politiker

Siehe auch:

 Kloeppel